Museo de Albacete puede hacer referencia a alguno de los siguientes en la ciudad española de Albacete:

Museo de Albacete, centro museístico de arqueología, bellas artes, numismática, etnografía y documentales.
Museo de la Cuchillería, uno de los tres museos europeos dedicados a la cuchillería.
Museo Municipal, centro multiusos en la plaza del Altozano.
Museo Policial, dedicado a la historia de la policía.
Museo del Niño, dedicado a la infancia y la educación.
Museo de Arte Popular, dedicado a la artesanía del mundo.
Museo Botánico, museo vivo del mundo vegetal.
Museo de los Bomberos, que muestra la historia de los bomberos en la lucha contra el fuego.